

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Truxton – census-designated place della Contea di Mohave, Arizona
 Truxton – villaggio della Contea di Lincoln, Missouri
 Truxton – città della Contea di Cortland, New York

Videogiochi 
 Truxton – videogioco arcade della Toaplan